Барахас-де-Мело () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 136 км². Население — 1065 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки